Йитка Антошова (; ) — чешская гребчиха, выступавшая за сборную Чехии по академической гребле в 2003—2013 годах. Чемпионка Европы, обладательница серебряной медали Универсиады в Казани, победительница и призёрка первенств национального значения, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Йитка Антошова родилась 13 марта 1987 года в городе Дечин, Чехословакия. Проходила подготовку в Праге в столичном гребном клубе «Славия», тренировалась и выступала вместе с младшей сестрой Ленкой.

Впервые заявила о себе в академической гребле на международном уровне в сезоне 2003 года, когда вошла в состав чешской национальной сборной и выступила на юниорском мировом первенстве в Афинах, где в зачёте парных четвёрок стала четвёртой.

В 2004 году в парных двойках одержала победу на юниорском мировом первенстве в Баньолесе, дебютировала в Кубке мира.

В 2005 году в той же дисциплине была лучшей на юниорском мировом первенстве в Бранденбурге.

В 2006 году в парных двойках выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Мюнхене, победила на молодёжном мировом первенстве в Хазевинкеле, заняла седьмое место на чемпионате мира в Итоне.

В 2007 году в парных двойках взяла бронзу на этапе Кубка мира в Амстердаме, завоевала золото на молодёжном мировом первенстве в Глазго и на чемпионате Европы в Познани, тогда как на чемпионате мира в Мюнхене пришла к финишу пятой.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Вместе с напарницей Габриэлой Варжековой в парных двойках финишировала второй на предварительном квалификационном этапе, затем через дополнительный отборочный заезд прошла в главный финал А, где в конечном счёте чешские гребчихи стали шестыми (Атошова при этом в решающем заезде не стартовала, здесь её заменила Мирослава Кнапкова).

После пекинской Олимпиады Йитка Антошова осталась действующей спортсменкой на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2009 году она в одиночках одержала победу на молодёжном мировом первенстве в Рачице, в парных двойках стала пятой на чемпионате мира в Познани и выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы в Бресте.

В 2010 году в парных двойках стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Мюнхене, была пятой на чемпионате Европы в Монтемор-у-Велью и четвёртой на чемпионате мира в Карапиро.

В 2011 году побывала на чемпионате Европы в Пловдиве, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в парных двойках. На чемпионате мира в Бледе финишировала шестой.

Находясь в числе лидеров чешской гребной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. На сей раз с сестрой Ленкой в программе парных двоек сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

Будучи студенткой, в 2013 году представляла Чехию на летней Универсиаде в Казани — в одиночках стала серебряной призёркой, уступив в финале представительнице Украины Наталье Довгодько.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Чехии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по академической гребле